Ignacy Płażewski – polski fotograf, historyk 
 Leszek Płażewski – polski prozaik, scenarzysta filmowy